Пётр Константинович Лихин (а, Суджа, Курская губерния, Российская империя — 27 февраля 1967 года, Суджа, Курская область, РСФСР, СССР) — русский и советский художник-живописец

Биография 
Пётр Константинович Лихин родился в городе Суджа Курской губернии. Учился в Одесской рисовальной школе у художников К. К. Костанди и Г. А. Лодыженского. Выпускник Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (1910) где преподавателями у него были П. П. Чистяков и И. Е. Репин. В 1910 году П. К. Лихин за картину «Мать» получил звание художника  с правом преподавания рисования в учебных заведениях страны. Лихин с 1934 по 1951 годы жил и работал в Курске. В 1935 году был первым руководителем Курской областной картинной галереи. Последний период жизни с 1951 по 1967 годы художник прожил в городе . Похоронен на городском кладбище.

Среди его работ выделяются: «Обоз» (1904), портрет П. А. Заломова (1938), «Воспоминание о Курской дуге», «Побег князя Игоря из половецкого плена», «Не поделили» и многие другие. Основная часть работ хранится в Курской областной картинной галерее им. А. А. Дейнеки, в музеях Мичуринска, Воронежа, Сум, Николаева и др. Многие работы выполненных в традициях соцреализма, портретах, батальных картинах.

В Судже есть мемориальный музей художника. Там находится часть его картин. C 1915 по 1922 гг. П. К. Лихиным вместе с Ф. П. Нестеровым и В. С. Клименко были выполнены росписи Спасо-Преображенского храма в с. Замостье Суджанского уезда.

Одна из улиц города Курска названа в его честь.

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130221024306/http://rcnt-sudzha.ru/
 http://www.mke.su/
 http://www.art-town.ru/296_--

Художники России XX века
Художники СССР
Сотрудники Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки